L'Arbre de Guernica en français ou Gernikako Arbola en basque.
 L'Arbre de Guernica est un chêne qui symbolise les libertés traditionnelles des Basques.
 Gernikako Arbola est l'hymne non officiel des Basques.
 L'Arbre de Guernica est un film de Fernando Arrabal.
 L'Arbre de Guernica est un livre de Juan Antonio de Blas, de Lynam Shevawn ou de Paul Max.